Heidepriem ist der Familienname folgender Personen: 

 Lucas Heidepriem (* 1960), deutscher Jazzposaunist bzw. -pianist
 Michael Heidepriem (* 1990), deutscher Jazzschlagzeuger
 Thomas Heidepriem (* 1953), deutscher Jazzbassist
 Waldi Heidepriem (1929–1998), deutscher Jazzpianist